Pierre le Grand est le surnom de plusieurs souverains :
 Pierre III d'Aragon (1239-1285), dit Pierre le Grand, roi d'Aragon (Pierre III) et de Valence (Pierre I), comte de Barcelone (Pierre II) de 1276 à 1285, puis roi de Sicile (Pierre I) de 1282 à 1285 ;
 Pierre  de Russie (1672-1725), dit Pierre le Grand, tsar et empereur de Russie de 1682 à 1725.

Navires de guerre russes 
Pierre le Grand peut désigner :
 Pierre le Grand, cuirassé de la Marine impériale de Russie, construit en 1869, démantelé en 1959 ;
 Pierre le Grand, croiseur nucléaire russe porteur de missiles, construit en 1986.

Autres 
Pierre le Grand ou Pierre Le Grand peut aussi désigner :
 Pierre le Grand, un feuilleton télévisé américain ;
 Pierre Le Grand, un flibustier célèbre pour avoir pris en 1635 le vaisseau espagnol L'Amiranta, ainsi que sa cargaison d'argent ;
 Pierre le Grand, à Moscou, une sculpture de  l'artiste géorgien Zourab Tsereteli ;
 Pierre le Grand, un roman de 1920 ;
 Pierre le Grand, un film russe sorti en 1909 ;
 Pierre le Grand, un film allemand réalisé par Dimitri Buchowetzki , sorti en 1922 ;
 Pierre le Grand'', un film soviétique en deux parties sorti en 1937 et 1938 ;
 Pierre Le Grand (1792-1839), un universitaire français, recteur de l'académie de Rennes de 1830 à 1839.

Voir aussi 
 Liste de personnages historiques appelés le Grand